Mallorca e1ns – FM 106,3 ist ein deutschsprachiges Hörfunkprogramm auf der Baleareninsel Mallorca. Der Sender sendet sein Programm aus einem gläsernen Studio direkt an der Playa de Palma und will sich nach eigener Aussage mit Mainstream-Popmusik als „Anti-Ballermann-Sender“ profilieren. Etwa 2000 Titel seien in der Rotation, darunter auch spanischsprachige Musik, soweit sie in Deutschland bekannt sei, und mindestens zwei deutschsprachige Titel pro Sendestunde. Das Radioprogramm von Mallorca e1ns kann über den UKW-Sender 106,3 (Standort ist Alfabia im Serra de Tramuntana, zwischen Palma und Sóller) und über die Website des Senders als Audiostream empfangen werden.

Der Sender will nach eigenen Angaben mobil sein und immer da vor Ort, wo etwas auf der Insel „passiert“. Nachrichtenblöcke gibt es nur vereinzelt. Das Team von Mallorca e1ns besteht aus verschiedenen Medienprofis aus ganz Deutschland. Unter anderem ist Peer Kusmagk regelmäßiger Teil des Programms.

Einzelnachweise 

Unternehmen (Palma)
Privater Hörfunksender
Hörfunksender (Spanien)
Sendestart 2022